

Sigle 
 Banco Central del Uruguay – banca centrale dell'Uruguay

Codici 
 BCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bauchi (Nigeria)
 bcu – codice ISO 639-3 della lingua awad bing